Спитковский:

 Спитковский, Давид Михайлович (1928—2006) — советский и российский радиобиолог.
 Спитковский, Илья Матвеевич (род. 1953) — советский и американский математик, доктор физико-математических наук.